Niniongo peut désigner :
 Niniongo, la localité située dans le département de Boussouma (du Sanmatenga) au Burkina Faso ;
 Niniongo, la localité située dans le département de Pibaoré au Burkina Faso ;
 Niniongo, la localité située dans le département de Zimtenga au Burkina Faso.

Homonymie de localités